Ci-dessous est une liste des pays par taux de fécondité, suivant les chiffres donné par la CIA (World Factbook de la CIA), la Banque mondiale et le Bureau du recensement des États-Unis. Ces chiffres sont des projections et ne représentent donc pas toujours la réalité.

Méthodologie 
La liste de classement de la Banque mondiale est basée sur les données pour l'année 2016 publiées en ligne. La Banque mondiale est une institution des Nations Unies. Elle est également membre du Groupe des Nations unies pour le développement (GNUD), mais elle recueille et analyse également des informations sur les questions démographiques en se fondant sur des sources internationales et nationales.

Le Bureau de référence en matière de population (PRB) est basée sur les données de la Fiche de données sur la population mondiale 2018 publiée en ligne. Le Bureau de référence en matière de population est une organisation privée à but non lucratif qui informe les populations du monde entier à des fins universitaires ou de recherche. Elle a été fondée en 1929. Les fiches de données sur la population mondiale sont des planches murales recto-verso (maintenant publiées en ligne) qui présentent des informations détaillées sur les indicateurs démographiques, sanitaires et environnementaux pour plus de 200 pays.

La liste de classement CIA est tirée du CIA World Factbook sauf indication contraire, il se peut que certains pays ne figurent pas sur la liste parce qu'ils ne sont pas pleinement reconnus comme pays au moment de ce recensement.

Classement des pays par taux de fécondité 

Note:

(-) Données non disponibles, inapplicables, non collectées ou pays ou territoire dépendant non inclus, États souverains et territoires dépendants énumérés par ordre alphabétique, non classés.

Historique du taux de fécondité par pays 
Évolution du taux de fécondité entre 1950 et 2015 selon l'Organisation des Nations unies.

Sources 
 The World Factbook
 Données par pays
 Moyenne mondiale

Voir aussi 
 Liste des pays par taux de natalité
 Liste des pays par taux de mortalité
 Liste des pays par taux de mortalité infantile

Notes et références 

Fécondité
Liste de pays